Куватовы () — дворянский род. Восходят к башкирскому княжескому роду Бикбовых.

В 1818 году Бурангул Куватов с жёнами и потомством был внесён в 3-ю часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии.

Общая характеристика 

Родоначальником башкирского рода Куватовых является Куват Кинзягулов. Служил старшиной Усерганской волости Ногайской дороги. Он был из рода муйтен племени усерган из деревни Бикбирды-Куватово Усерганской волости Оренбургской губернии. По мужской линии Куват Кинзягулов прямой наследник легендарного Муйтен-бия - вождя башкир времен Чингиз-хана (по шежере племени усерган Муйтен-бий подписал договор о сюзеренитете и ненападении с Чингиз-ханом и получил от Чингиз-хана ярлык на управление башкирскими племенами). Куват Кинзягулов был известен по источникам с 1736 года. Принимал участие в Башкирском восстании в 1755—1756 гг. После подавления повстанческого движения, Куват Кинзягулов 2 года скрывался у казахов Младшего и Среднего жузов. В 1754 году принимал участие в продаже земель волости промышленникам — И. Б. Твердышеву и И. С. Мясникову. В честь его была названа деревня Куват Усерганской волости (ныне деревня Утягулово Зианчуринского района Республики Башкортостан).

Генеалогическое древо Куватовых 
У Кувата Кинзягулова было семь сыновей и три дочери, в Россию с ним вернулось четыре сына - Аргынбай, Исмагил, Нарынбай, Бурангул. Остальные остались, по-видимому, в казахских и узбекских землях, тем более, что племя усерган-муйтен имело свои давние родовые корни в Хивинском ханстве под Хазараспом.

Сыновья Кувата Кинзягулова:

 Нарынбай Куватов (1745—1830) — мулла. Владел арабским, русским и персидским языками. В 1755 году за участие отца в Башкирском восстании в 1755—1756 гг. был взят в аманаты. Является автором-составителем рукописной книги «Мальзама». Сын Нарынбая — Мухаметбакый (1815—?) — хорунжи
Бурангул Куватов (1750—1833) — кантонный начальник, майор (1817). Принимал участие в русско-французских войнах в 1805 и 1806—1807 гг., Отечественной войны 1812 года, заграничных походов русской армии в 1813—1814 гг. Бурангул Куватов являлся командующим 1-го Башкирского полка. В 1799—1817 гг. — кантонный начальник IX Башкирского кантона. В 1817 году Бурангулу Куватову пожалован потомственный дворянский титул. За заслуги перед родиной был награждён орденом Святой Анны 3-й степени, медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и «В память Отечественной войны 1812 года». С именем Бурангула Куватова связано наименование деревни Бурангулово Усерганской волости Оренбургского уезда. Сыновья Бурангула - Кагарман, Тагир, Ахмет, Мухамет, Галиахмет, Губайдулла. Из 8 сыновей Бурангула Куватова были наиболее известны:
Кагарман Куватов (1787—1828) — поручик. Принимал участие в русско-французских войнах в 1805 и 1806—1807 гг., Отечественной войны 1812 года, заграничных походов русской армии в 1813—1814 гг. В 1817—1828 гг. Кагарман Куватов являлся начальником IX Башкирского кантона. Был инициатором отправки 200 детей из башкирских семей в Санкт-Петербург, Москву, Казань и другие города Российской империи для получения профессионального образования. Кагарману Куватову посвящена народная песня «Кагарман-кантон». У него было три сына - Мухамедзян, Габдельахат, Мухамет. Сыновья Кагармана Куватова:
Мухамедзян Куватов (1828—?) — хорунжий. Проходил службу в канцелярии Башкирского войска. Его сыновья:
МухаметСадык Мухамедзянович Куватов дворянин, работал старшиной Усерганской волости, владел третью частью наследственного поместья Кагармана, своего деда. Его сыновья:
Шагигалей Садыкович Куватов,
Ширван Садыкович Куватов (1902-1937г.)
имеет сына - Давут Ширванович Куватов (род. 02.11.1937 г.), двое детей:
 Лена Давутовна Куватова (род. 25.11.1969 г.)- муж Куватов Рафик Тагирович (род. 15.04.1970), имеет двоих дочерей
Райля Радмировна Дусеева(род. 8.071990 г.),
Внуки Рамина Ренальдовна Джалетова (31.01.2014г.), Тигран Ренальдович Джалетов (род. 11.12.2015 г.)
Диляра Рафиковна Куватова (род. 04.04.1997 г.)
Куватов Мухаметгалим Ширванович погиб в годы Великой Отечественной войны под Херсоном (1924-1944 г.)
Габдрашит Садыкович Куватов, погиб под Ленинградом в годы Второй Мировой войны, имеет пять сыновей:
Дамир Габдрашитович Куватов, сын:
Марат Куватов (имеет дочь Юлию Куватову).
Ирик Габдрашитович Куватов, имеет двое сыновей:
Сергей Ирикович Куватов (род. в 1962 г.), дети:
 Марина Сергеевна Куватова (род. в 1988 г.),
 Денис Сергеевич Куватов (род. в 1990 г.).
Николай Ирикович Куватов, дети:
Наталия Николаевна Куватова (род. в 1989 г.),
Ирина Николаевна Куватова (род. в 1990 г.).
Рим Габдрашитович Куватов, сын:
Аркадий Куватов (род. в 1966 г.), дети:
Константин Аркадьевич Куватов (род. в 1989 г.),дети:Куватова Майя Константиновна (род. в 2018 г.)
Алина Аркадьевна Куватова,род. 1997 г.
Екатерина Аркадьевна Куватова.род. 2009 г.
Марс Габдрашитович  Куватов, сын:
Руслан Марсович Куватов (род. в 1970 г.), сын - Тимур Русланович Куватов.
Иран Габдрашитович Куватов.
МухаметРашит Садыкович Куватов, трое сыновей: Ильдус, Марат, Рафаэль, трое дочерей: Римма, Дина, Ида.
МухаметШариф Садыкович Куватов, трое сыновей: Нурвиль, Тагир, Равиль.
Сафа Мухамедзянович Куватов. Наследники Сафы Куватова: Фазыл и Каратай. Сыновья Каратая поселились в Средней Азии.
Махиян Мухамедзянович Куватов имел сыновей: 
Гуюнсалий
Хансултан Куватов, шесть сыновей:
Камбар Хансултанович Куватов, четверо детей: 
Йамил Камбарович Куватов (род. в 1949 г.), сын:
Станислав Куватов, сын:
Тимофей Куватов
Зифа Камбаровна Куватова (в замужестве - Пугачева, род. в 1958 г.), двое детей:
Оксана Викторовна Пугачева (род. в 1983 г.), сын:
Ярослав Пугачев 
Дмитрий Викторович Пугачев (род. в 1987 г.)
Вакил Камбарович Куватов (род. в 1960 г.), трое детей:
Светалана Куватова (род. в 1990 г.)
Марсель Куватов
Тимур Куватов
Рамил Камбарович Куватов (род. в 1967 г.), дочь: 
Екатерина Куватова
Вазир Куватов
Айрат Куватов
Йанбика Куватов
Мансур Куватов
Ирек Куватов
Йаухар Куватов (требуется проверка правописания имени)
Эмир Куватова
Менир Куватов (требуется проверка правописания имени)
Менира Куватова (требуется проверка правописания имени)
Зефар Куватов (требуется проверка правописания имени)
Голбика Куватов
Марат Куватов
Лилия Куватова
Гумар Хансултанович Куватов  18.08.1946  двое детей  
сын Гузаир Гумарович Куватов 18.11.1974
Вероника Гузаировна Куватова 12.02.2007
дочь Эльвира Гумаровна Куватова 06.05.1971
Яна Александровна Васина 20.05.2009
Мурзагалей
Хангарей
Бахитьян
Габдельахат Куватов нес кордонную службу.
Мухамет Куватов нес кордонную службу.
Губайдулла Куватов — походный старшина.
Тагир Куватов (1787—1849) — обер-офицер (1837). Принимал участие в Хивинском походе в 1839—1840 гг. В 1832—1842 гг. Тагир Куватов являлся кантонным начальником IX Башкирского кантона. Был награждён орденом Святого Станислава 4-й степени (1837). Сыновья Тагира Куватова:
Мухаметюсуп Куватов (1812—?) — сотник (1839). В 1842—1844 гг. проходил службу в должности помощника начальника IX Башкирского кантона.
Султанмурат Куватов (1823—?) — хорунжий.
Султанмахмут Куватов (1830—?) — участник Кокандского похода 1853 года. Был награждён медалью Святого Георгия.
Султансафа Куватов
Султанибрагим Куватов (1834—?) — хорунжий.
Мухамет Куватов (1791—?) — юртовой старшина. Являлся помощником начальника башкирского кантона.
Ахмет Куватов (1797—1854) — сотник. Проходил службу помощником начальника IX Башкирского кантона в Башкирское войско. Сын Ахмета Куватова:
Альмухамет Куватов (1827—?) — есаул-ротмистр, кандидат словесности (1849). В 1849 году окончил философский факультет Казанского университета. Проходил службу в должности переводчика в канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. В 1850—1863 гг. Альмухамет Куватов являлся помощником начальника и начальника VII, X, III, XI и IV Башкирских кантонов. Содействовал открытию национальных светских школ. Альмухамет Куватов разрабатывал методические пособия для национальных светских школ. В 1867 году представил на имя оренбургского генерал-губернатора Н. А. Крыжановского записку «Причины обеднения башкирского народа». В честь Альмухамета Куватова была посвящена народная песня «Куватов-кантон». Был награждён бронзовой медалью в память о войне 1853—1856 гг. Сыновья Альмухамета Куватова:
Шагиахмет (1838—?)
Хужиахмет (1854—?)
Дусмухамет (1860—?)
Кутлумухамет (1861—?).
Галиахмет Куватов (1813—?) — сотник. Являлся помощником начальника башкирского кантона.
Куватов Илнур Илгамович (2003 - н.в) - курсант УИГА (ныне бюджетник)

Известные представители фамилии Куватовых 
К башкирскому роду Куватовых также принадлежат:
 Гумер Галимович Куватов (1883—1946) — деятель Башкирского национального движения, нарком Здравоохранения Башкирской АССР (1919—1928), общественный и государственный деятель, хирург.
 Мухаметгалим Абдельганиевич Куватов (1873—1937) — башкирский просветитель.
 Сафый Султанмуратович Куватов (1919—1991) — журналист. Заслуженный работник культуры РСФСР (1969), отличник печати (1984). Член Союза журналистов (1959).
 Усман Мухаметгалимович Куватов (1897—1956) — деятель Башкирского национального движения. Участник Всебашкирских съездов. Член Башкирского правительства, Временного революционного совета Башкортостана, Башкирского военного совета. Народный комиссар финансов и здравоохранения Башкирского военно-революционного комитета.
 Альмира Шарифовна Куватова (род. в 1957 году) — актриса, режиссёр. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан (2004). Член Союза театральных деятелей (1983).
 Леонора Сафыевна Куватова (род. в 1948 году) — артистка балета. Народная артистка РСФСР (1982), народная (1977) и заслуженная (1971) артистка Башкирской АССР.

Литература 
 Булгаков Р. М. Башкирские родословные. Уфа, 2002.
 Гайсин Г. Башкирские тарханы и дворяне // «Ватандаш». 1999. № 10. С. 154—159.
 Гумеров Ф. Х. Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях. Уфа, 1999.
 Ильясова А. Я. Особенности формирования дворянского сословия из башкир. // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 38 (176). История. Вып. 37. С. 26—32
 
 Сайфуллина Л. Ф. Правящая элита Башкирии конца XVI — первой половины XIX вв.: Основные этапы формирования.// Вестник БИСТ. № 3 (7), 2010. С.132—139.

Примечания

Ссылки 
 Асфандияров А. З., Ильясова А. Я. Куватовы. // Статья в Башкирской энциклопедии]
 Асфандияров А. З., Кускильдин Д. Г., Салихов Г. Г., Шафиков Г. Г. Куватовы. // Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996. — 672 с. — С.3 51.
 Әсфәндиәров Ә. З. Ҡыуат та ғына тигән, ай, сәсән ир… // Ағиҙел, 1982, № 5.
 Хөсәйенов F. Б. Ил азаматтары: Кантондар // Ағиҙел, 1995, № 7.
 Шаяхметов Ф. Ф. А. А. Куватов о причинах социально-экономического кризиса башкирского общества в середине XIX века //Актуальные проблемы отечественной истории: прошлое и современность. Межвуз. науч. сб. Баш. ун-т. — Уфа, 1992.

Башкирская аристократия